Suffern bezeichnet:

 Carlos Suffern (1901–1991), argentinischer Komponist
 Suffern (New York), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 U.S. Post Office Suffern